Binguel peut désigner au Burkina Faso :
 Binguel, commune du département de Dori
 Binguel, commune du département de Tankougounadié